Бизнес-коучинг ( — бизнес, предпринимательство, и  — инструктирование, наставничество, тренировка, занятия с репетитором) — система профессиональных взаимоотношений между специалистом по развитию и росту бизнеса, а также повышение мотивации (коучем) и клиентом (коучи), выражающаяся в поддержке и сопровождении человека до получения им необходимого результата в соответствии с его потребностями и целями.

Коучинг, как направление деятельности и консультирования, основанное Т. Голви,  выделился из спорта и затем долгое время использовался в менеджменте, получив название бизнес-коучинг ().

Определение 

Бизнес-коучинг поможет спланировать и определить приоритеты целей и стратегий, необходимых для продвижения бизнеса к цели. Специалист встречается с владельцем бизнеса регулярно, еженедельно или ежемесячно, чтобы следить за выполнением обязательств, взятых на себя во время предыдущей коуч-сессии. 

Работа с коучем полезна для владельцев малого и среднего бизнеса, где весь бизнес контролируется и управляется зачастую одним человеком. Именно поэтому задача коуча уделить внимание анализу решений руководителя, а также связи принятых решений и личной жизни, которая почти всегда влияет на повороты всего бизнеса. Часто бизнесмены не отделяют работу от отдыха, друзей от коллег, поскольку их дело и полученные результаты напрямую влияют на их жизнь и жизнь их близких.

Специалист по коучингу помогает отследить и измерить прогресс, создавая ключевые показатели эффективности (KPI), который сложно зафиксировать, если действовать самостоятельно. Когда путь к достижению цели прозрачен, это делает человека, который отвечает за ее достижение, очень ответственным.

Работа может быть групповой или индивидуальной. Частота сессий определяется поставленными задачами. Коуч-сессии могут планироваться  на несколько месяцев или даже лет, если задачи поставлены амбициозные. Каждая встреча начинается с обсуждения уже проделанной работы, затем намечается план на следующий этап.

Виды бизнес-коучинга 
Процессы, используемые для того, чтобы перевести бизнес из того состояния, в котором он находится сейчас, в то, в котором владелец бизнеса хочет его видеть протекают в нескольких плоскостях. В связи с этим в бизнес-коучинге выделяется несколько направлений.

Корпоративный коучинг 
Бизнес-коучи работают с представителями корпораций для достижения следующих целей: 
 развитие, создание и определение четкого видения управляющими менеджерами корпоративных целей и способов их достижения с помощью технологий коучинга и как следствие систематизация системы управляемости в компании (проводится после интервьюирования управляющих менеджеров);
 обучение управляющих менеджеров навыкам и мастерству коуч-технологий;
внедрение в компании системности и управляемости на основе коуч-технологий среди менеджеров всех уровней управления;
 совершенствование инструментария работы со своей командой с целью достижения корпоративных целей на основе коуч технологий;
 создание корпоративной культуры на основе коуч-технологий;
 повышение эффективности и результативности на основе коуч-технологий.

Коучинг для руководителей 
Обычно это узкоспециализированный коучинг для руководителей по отдельным бизнес-вопросам на основе обучения:
 коучинг по новому бизнесу;
 коучинг по преобразованию бизнеса;
 коучинг по финансам в бизнесе, развитие корпоративных стандартов, выбор и наследование зарубежного опыта;
 коучинг по выгодному  партнерству;
 коучинг по построению деловых отношений;
 коучинг по маркетингу;
 коучинг по управлению персонала;
 коучинг по эффективной рекламе;
 коучинг по ценовой стратегии; 
 и другое.

Командный коучинг 
Командный коучинг применяется для развития потенциала команд и организации в целом. Часто он проводится в формате тренинга и решает следующие задачи:

 командообразование;
 улучшение коммуникации между членами управленческих команд;
 выработка и/или корректировка стратегии;
 разрешение конфликтных ситуаций;
 генерация новых решений и идей.

Модели коучинга 
 ПРАВДА — модель коучинга для развития сотрудников и руководителей среднего звена, где:
П — Проблема и её осознание; Р — результат, который можно получить при устранении проблемы; А — анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека; В — Взгляды или что в моих убеждениях нужно изменить, чтобы добиться нужного результата; Д — действия, которые необходимо предпринять; А — анализ результативности нового типа поведения.
 GROW — модель коучинга для работы над достижением личных профессиональных целей и для постепенного изменения своей позиции в отношении этих целей.
Аббревиатура GROW определяет ключевые точки, через которые человек должен пройти вместе с наставником.

В каждой точке существуют определенные вопросы, которые коуч задает.

Цель (Goal):
 На какую тему хочешь поговорить?
 Какого результата ждешь впоследствии?
 Имея возможность исполнить любое своё желание, что бы ты предпочел?
 Реалистично ли оно на самом деле?
 Какие результаты нашей беседы тебе нужны, чтобы ты посчитал, что провел это время с пользой?
 Из происходящих в данный момент времени бесед, явлений, какие из них ты не захотел бы обсуждать и наблюдать?
 Какие явления/обсуждения ты бы предпочел понаблюдать?
 По окончании беседы, что бы ты решил изменить?
 Какого результата ты ждешь от беседы?
 Сможем ли мы достичь этого результата за предоставленное нам время?
 Назови самый отличный и полезный результат?

Реальность (Reality):

 В каком состоянии ты пребываешь в данный момент времени?
 Какие причины заставляют чувствовать себя так?
 Когда совершаются эти события?
 Насколько часто они происходят в твоей жизни?
 Какой ты имеешь эффект от происходящего?
 Какие ещё факторы имеют отношение к этому?
 Кто ещё причастен к этим событиям?
 Что ты обдумал по этому поводу?
 Что совершено на данный момент из этого?
 Какие последствия имели эти действия?

Возможность (Opportunity):

 Какие действия ты сможешь совершить, чтобы исправить ситуацию?
 Какие у тебя еще есть альтернативы этому выбору?
 Назови возможности для таких действий, не зацикливаясь на их реальности
 Какие действия ты уже применял при подобной ситуации?
 Были ли решены эти проблемы в прошлом успешно?
 Какое решение увидел бы авторитетный для тебя человек?
 Хочешь ли ты услышать мое мнение по этому поводу?
 Каких вариантов придерживаешься ты?
 Назови преимущества и недостатки, которые скрыты при неглубоком обсуждении
 Какие из решений интересны тебе?
 Оцени свою личную заинтересованность в этих вариантах по 10-балльной шкале. Оценка должна быть не ниже 8, иначе тебе необходимо сократить объём и увеличить время. При повторной оценке ниже 8 от этих решений стоит отказаться.
 Какой из вариантов ты бы хотел осуществить на деле?

Намерение (Word):

 Какой будет первый шаг для осуществления данного варианта?
 Назови последующие твои действия
 В какое время конкретно ты их совершишь?
 Какие сложности могут тебе помешать?
 Какими способами ты будешь с ними справляться?
 В какой поддержке ты еще нуждаешься? Кто может её осуществить?
 Как и когда ты сможешь получить эту поддержку?

Плюсы внедрения коучинга 
 Повышение эффективности. Коучинг выявляет лучшие качества людей и команд, чего не происходит при традиционном инструктаже.
 Ускорение обучения. Коучинг ускоряет и улучшает обучение, дает возможность сотрудникам развиваться прямо на рабочем месте, не теряя времени и совмещая теорию и практику.
 Улучшение взаимоотношений. Коучинг подразумевает диалог и интерес к ответам собеседника, демонстрирующий, что человека ценят и уважают.
 Экономия времени начальника. Благодаря коучингу сотрудники становятся более самостоятельными и инициативными, а как следствие и лояльными, высвобождая время руководителя на подбор, обучение и плановую работу персонала.
 Больше креативных идей. Коучинг и создаваемая им атмосфера растят творческий потенциал всех членов коллектива: никто не боится насмешки или наказания.
 Оптимальное использование людей, навыков и ресурсов. Инвестиции в коучинг как технологии управления компанией возвращается уже с первого года обучения, адаптации и внедрения  в верхних уровнях иерархии компании.
 Большая гибкость, умение приспособиться к переменам.
 Уменьшение оттока ключевого персонала. Коучинг удерживает ведущих менеджеров.
Усиленная мотивация персонала. Коучинг помогает каждому обрести мотивацию.

Примечания

Литература 
 

В.Е. Максимов «Коучинг от А до Я. Возможно все» ("Речь", 2004)
Филипп Рыжук. Коучинг в образовании и менеджменте. — 2012-08-29. — 42 с. — ISBN 978-1-386-35641-7

Бизнес-термины
Управление персоналом
Развитие личности
Организационное консультирование и управление персоналом
Прикладная психология